Негрейра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баркала. Занимает площадь 115,3 км². Население — 7029 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Ла-Коруньи